A szurti csata kifejezés az alábbi fegyveres konfliktusokat jelentheti:

Szurti csata - Az első líbiai polgárháború döntő ütközete 2011. szeptember 15. - október 20.között. 
Szurti csata - Az Iszlám Állam sikeres inváziója a város elfoglalására 2015-ben, a második líbiai polgárháború idején.
Szurti csata - Az Iszlám Állam elveszti a várost.